«Ув'язнені» (, ) — повнометражний фільм, відзнятий режисером Ліат Мер. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
Події фільму відбуваються у жіночій тюрмі «Неве Тірца», що розташована у центральній частині Ізраїлю. Очима трьох героїнь — іудейки, мусульманки і християнки — глядачі фільму спостерігатимуть дворічну історію взаємин співкамерниць, а також стосунків жінок і тюремної охорони. В межах крихітних камер досліджується етнічна різноманітність. Ці жінки відгороджені й закриті від суспільства, а також від самих себе. Міцні й водночас уразливі відносини між ув'язненими і персоналом тюрми, а також стосунки в'язнів між собою сповнені загальною недовірою і, разом з тим, взаємоповагою.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docupravo2014/uvyazneni/

Документальні фільми 2013
Документальні фільми Ізраїлю
Фільми Docudays UA